Ел Саусиљо де Абахо има више значења:

 Ел Саусиљо де Абахо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусиљо де Абахо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саусиљо де Абахо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику